Wentworth (Carolina do Norte)
Wentworth (Dacota do Sul)
Wentworth (Missouri)
Wentworth (série de televisão) — série de televisão australiana

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão